Kwalifikacje do Pucharu Azji 1996 odbyły się w 1996 r. Wzięło w nich udział 35 reprezentacji narodowych.

Wyniki

Grupa A (mecze w Ho Chi Minh, Wietnam)

Grupa B (mecze w Hongkongu)

Grupa C

Grupa D (mecze w Kuala Lumpur, Malezja)

Grupa E

Grupa F (mecze w Amman, Jordania)  

  wycofał się z rozgrywek.

Grupa G

Grupa H  

 wycofał się z rozgrywek.

Grupa I (mecze w Rijad, Arabia Saudyjska)

Grupa J

Linki zewnętrzne 
Wyniki eliminacji i turnieju głównego na rsssf.com

Puchar Azji w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1996 w Azji